We’re Not Gonna Take It steht für:

 We’re Not Gonna Take It (The-Who-Lied), Lied der Band The Who (1969)
 We’re Not Gonna Take It (Twisted-Sister-Lied), Lied der Band Twisted Sister (1984)